Bristol Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bristol Hill (Illinois)
 Bristol Hill (Columbia County, New York)
 Bristol Hill (Oswego County, New York)